Carl Nordin (ur. 23 grudnia 1989) – szwedzki skoczek narciarski.

Występował głównie w zawodach Pucharu Kontynentalnego, w których zadebiutował w 2004 w Rovaniemi, zajmując 81. miejsce. W sezonie 2007/2008 zajął 3. miejsce w zawodach FIS Cup w Falun.

Swój rekord życiowy, wynoszący 187 metrów, ustanowił w Planicy w 2008.

Jest wielokrotnym mistrzem Szwecji w skokach narciarskich. Tytuł ten zdobywał między innymi w 2010 i 2012.

W grudniu 2015 ogłosił zakończenie sportowej kariery, jednakże w 2016 został mistrzem Szwecji.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty C. Nordina na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach

Indywidualnie

Drużynowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cupu 
  Falun – 8 września 2007 (3. miejsce)
  Örnsköldsvik – 29 sierpnia 2010 (3. miejsce)
  Falun – 25 września 2010 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwedzcy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1989
Ludzie urodzeni w Örnsköldsviku